La Cappella della Madonna delle Grazie di Casale Marittimo
La Cappella della Madonna delle Grazie a Tirli di Castiglione della Pescaia